Vitanovac est un toponyme qui peut désigner :
Vitanovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bela Palanka, district de Pirot ;
Vitanovac, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ;
Vitanovac, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina.